Barguzin – település Oroszországban, Burjátföld Barguzini járásának székhelye
 Barguzin – a Bajkál-tóba ömlő folyó Oroszországban
 barguzin – a Bajkál-tó középső részén keletről fújó szél helyi neve